Sultan ibn Saif ist der Name folgender Personen:

* Sultan ibn Saif I. († 1680), Imam des Oman (1649–1668)
 Sultan ibn Saif II. († 1718), Imam des Oman (1708–1718)

Siehe auch:
 Saif ibn Sultan